Вул — фамилия. Известные носители:
 Вул, Бенцион Моисеевич (1903—1985) — советский физик, Герой Социалистического Труда.
 Вул, Илья Моисеевич (1892—1958) — советский физиолог.
 Вул, Кристофер — американский художник.

Другое 
 ПСС «Вул» — советский бесшумный самозарядный пистолет.